Пла́нерна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України й Росії.

Планерна вулиця — вулиця в районі Північне Тушино м. Москва.

Планерна вулиця — вулиця в Солом'янському районі Києва.
 Вулиця Планерна — вулиця в Залізничному районі Львова.

Вулиці